Акуша:

 Акуша — село и административный центр Акушинского района Дагестана.
 Акуша — река в России, протекает в Республике Дагестан.
 Акуша — небольшая народность в Восточном Дагестане.